Даніель Ює - кінорежисер
Шон Ює - актор

Див. також
 Юе